USS Samuel B. Roberts — кораблі ВМС США, названі на честь американського моряка Семюела Робертса (), який загинув під час битви за Гуадалканал.
 USS Samuel B. Roberts (DE-413) — ескортний міноносець класу «Джон Батлер». Збудований 28 квітня 1944 року. Потоплений 25 жовтня 1944 року під час битви в затоці Лейте.
 USS Samuel B. Roberts (DD-823) — есмінець типу «Гірінг». На службі протягом 1946—1970 років. Потоплений як мішень у 1971 році.
 USS Samuel B. Roberts (FFG-58) — фрегат типу «Олівер Газард Перрі». На службі протягом 1986—2015 років.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни